SFG steht als Abkürzung für:

 Saarforschungsgemeinschaft (SFG), ein von 1925 bis 1935 im Saargebiet existierender Wissenschaftsverband
 Sachsen-Finanzgruppe, die Trägergesellschaft der sächsischen Sparkassen und der Sachsen-LB
 Flughafen Saint Martin in Guadeloupe nach dem IATA-Code
 Schwäbische Forschungsgemeinschaft, eine landeskundliche Forschungseinrichtung in Augsburg
 Solidarpaktfortführungsgesetz, das Gesetz zur Fortführung des Solidarpaktes, zur Neuordnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und zur Abwicklung des Fonds „Deutsche Einheit“ von 2001
 Sozialistische Freie Gewerkschaft, eine deutsche Gewerkschaft
 Sparkassen-Finanzgruppe
 Special Force Group im Militärwesen, siehe Spezialeinsatzkräfte
 Sportfluggruppe
 Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft, siehe Steirische Wirtschaftsförderung
 Sum frequency generation, ein optischer Vorgang, der unter anderem zur Analyse von Grenzflächen genutzt wird, siehe Summenfrequenzschwingungsspektroskopie
 Sylter Flughafen GmbH, Flughafenbetreibergesellschaft, siehe Flughafen Sylt
 Systemisch-funktionale Grammatik, ein grammatisches Modell in der Linguistik

SfG steht für:

 Schule für Gestaltung Basel, eine Kunsthochschule in der Schweiz
 Schule für Gestaltung Ravensburg

Abkürzung